Паламарчу́к — українське прізвище, утворене від слова «паламар».

Носії

А 
 Паламарчук Антоніна Феофанівна (1937, Черняхів) — українська актриса, народна артистка УРСР (1984).

В 
 Паламарчук Валерій Віталійович (1963) — радянський і український футболіст, воротар.
 Паламарчук Василь Миколайович (1944) — журналіст, краєзнавець, прозаїк, публіцист. Заслужений журналіст України (2004).
 Паламарчук Віталій Іванович (* 1947) — кандидат медичних наук, доцент, заслужений лікар України.
 Паламарчук Володимир Іванович (1949—2015) — доктор медичних наук, професор.

Г 
 Паламарчук Георгій Михайлович (1919—2007) — командир торпедного катера «ТКА-12» 1-го окремого дивізіону торпедних катерів Охорони водного району Головної бази Північного флоту, старший лейтенант, Герой Радянського Союзу (1944).
 Паламарчук Глафіра Петрівна (1908-2000) — український мистецтвознавець.

Д 
 Паламарчук Дмитро Хомич (1914–1998) — український перекладач, поет.

З 
 Паламарчук Зоряна Віталіївна (1991) — українська поетеса, радіоведуча, громадський діяч.

І 
 Паламарчук Іван Григорович (*? — †1951) — український журналіст, поет, жертва сталінського терору і в'язень ГУЛАГу.

К 
 Паламарчук Костянтин Савич (1921—2011) — український педагог, відмінник освіти України.

Л 
 Паламарчук Леонід Сидорович (1922) — український мовознавець.
 Паламарчук Лука Хомич (1906–1986) — український журналіст, дипломат.
 Паламарчук Людмила Василівна (5 вересня 1955) — український метеоролог, кандидат географічних наук, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

М 
 Паламарчук Максим Мартинович (1916–2000) — український економіст, географ, академік АН УРСР (1973).
 Паламарчук Микола Петрович (1954) — український політичний діяч та юрист. Народний депутат України.

О 
 Паламарчук Олександр Анатолійович — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Паламарчук Олексій Сергійович (1991) — український футболіст, воротар.
 Паламарчук Олексій Тимофійович (1895—1937, розстрільний полігон НКВД СРСР в урочищі Сандармох, РРФСР) — старшина Армії УНР. Жертва більшовицького терору.
 Паламарчук Ольга Леонідівна (1951) — фахівець у галузі слов'янського мовознавства. Кандидат філологічних наук (1977), доцент (1988).

С 
 Паламарчук Сергій Павлович (1989) — український плавець, призер Паралімпійських ігор.

Див. також 
 Дмитро Паламарчук

Українські прізвища
Прізвища на -ук